Rueyres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rueyres, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien,

Schweiz 

 Rueyres-Treyfayes, ort, Fribourg, 
 Rueyres, Vaud, ort och kommun,